Die Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen 1933/34 war die erste Spielzeit der Fußball-Bezirksklasse Dresden-Bautzen im Sportgau Sachsen. Sie diente als eine von vier zweitklassigen Bezirksklassen als Unterbau der Gauliga Sachsen. Die Meister dieser vier Spielklassen qualifizierten sich für eine Aufstiegsrunde, in der zwei Aufsteiger zur Gauliga Sachsen ausgespielt wurden.

Die Bezirksliga Dresden-Bautzen wurde in einer Gruppe mit zwölf Vereinen im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel ausgetragen. Als Bezirksmeister setzte sich dabei die Sportfreunde Dresden mit fünf Punkten Vorsprung vor dem Meißner SV 08 durch und qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Sachsen 1934/35. In dieser setzten sich die Dresdner durch und spielten in der kommenden Spielzeit erstklassig. Der SC 1911 Großröhrsdorf und der SV 06 Dresden stiegen nach der Spielzeit in die Kreisklasse ab.

Teilnehmer 
Für die erste Austragung der Bezirksklasse Dresden-Bautzen qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 Platz 3 bis 10 der Gauliga Ostsachsen 1932/33:
 Sportfreunde Dresden (Fusion aus Dresdner Fußballring 1902, SV Brandenburg 01 Dresden und VfR 1908 Dresden)
 SpVgg Dresden
 Riesaer SV
 SG 1893 Dresden
 VfB 03 Dresden
 SV 06 Dresden
 Sportfreunde Freiberg

 Platz 1 bis 4 der Gauliga Oberlausitz 1932/33:
 Sportlust Zittau
 SC 1911 Großröhrsdorf 
 SV Budissa Bautzen
 SV 08 Bischofswerda

 Sieger 1b-Klasse Dresden 1932/33:
 Meißner SV 08

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde zur Bezirksklasse 1934/35 
Für die diesjährige Aufstiegsrunde qualifizierten sich die Sieger der drei Kreisklassenstaffeln. Folgende Abschlusstabelle ist überliefert.

|}

Quellen 
 Sächsische Volkszeitung: Digitale Sammlung Jahrgang 1933 in der SLUB
 Sächsische Volkszeitung: Digitale Sammlung Jahrgang 1934 in der SLUB

Einzelnachweise 

Gauliga Sachsen
Fußballsaison 1933/34